Samuel Suchodolec (1649?–1723?) – kartograf, geodeta, architekt i inżynier wojskowy,
 Samuel Izydor Suchodolski (zm. w 1673/1674 roku) – chorąży mścisławski.